Coffee Board (India)
 Coffee Industry Board of Jamaica